Кубок Футбольної ліги 2016–2017 — 57-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Турнір також відомий як Кубок Capital One, в честь головного спонсора турніру, американської банківської холдингової компанії Capital One. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вп'яте здобув Манчестер Юнайтед, який у фіналі переміг Саутгемптон.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 серпня 2016

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2016

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2016

|}

Четвертий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2016

|}

Півфінали 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/26 січня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 січня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2016–2017
2016 у футболі
2017 у футболі
2016 в англійському спорті
2017 в англійському спорті